O'Leary peut faire référence à :

Toponyme 
 O'Leary, un village canadien,

Patronyme 
 Catherine O'Leary (1827-1895), immigrée d'origine irlandaise célèbre pour avoir été accusée à tort d'être responsable d'avoir accidentellement provoquée le Grand incendie de Chicago en 1871,
 Dianne O'Leary (née en 1951), mathématicienne et informaticienne américaine,
 Dostaler O'Leary (1908-1965) est un journaliste, un écrivain et un militant québécois,
 Hazel R. O'Leary (née en 1937), une femme politique américaine,
 Ian O'Leary, un basketteur américano-irlandais,
 John O'Leary, un poète irlandais,
 John O'Leary, un joueur irlandais de football gaélique,
 John O'Leary, un acteur américain né en 1926 à Newton, Massachusetts,
 Matt O'Leary (né en 1987), un acteur américain,
 Michael O'Leary, un homme d'affaires Irlandais, actuel dirigeant de Ryanair,
 Michael O’Leary, un représentant de l'OMS Chine,
 Michael O'Leary, un joueur de rugby à XV néo-zélandais,
 Michael O'Leary, un homme politique irlandais. Ministre des Arts, du Sport et du Tourisme de 2002 à 2006.

Autres 
 le réseau Pat O'Leary fut un réseau de résistance et d'évasion durant la seconde guerre mondiale.

Homonymie de patronyme
Patronyme irlandais